Стре́льна:
 Стрельна — посёлок, муниципальное образование в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
 Стрельна — железнодорожная станция.
 Стрельна (Брестская область) — деревня в Брестской области Белоруссии.
 Стрельна — нежилое село (пустошь) в Терском районе Мурманской области.
 Стрельна (река, бассейн Белого моря) — река на Кольском полуострове в Мурманской области.
 Стрельна (приток Сухоны) — река в Вологодской области.
 Стрельна (приток Берди) — река в Новосибирской области.
 Стрельна (приток Стрелины) — река в Кемеровской области.
 Стрельна — озеро в американском штате Аляска.
 «Стрельна» — галиот (гальот) Русского флота, погиб в 1773 году.
 «Стрельна» — знаменитый до революции 1917 года московский ресторан. Наряду с рестораном «Яр», «Стрельна» была известна цыганским пением.

См. также